Аргаванд (арм. Արգավանդ) — название населённых пунктов в Армении:

 Аргаванд — село в Араратской области.
 Аргаванд  — село в Армавирской области.